Давыдовское — деревня в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица, зарегистрировано 4 садовых товарищества. С Истрой деревня связана автобусным сообщением (автобус № 25).

Находится примерно в 11 км на юго-запад от Истры, на шоссе, соединяющем город с автострадой Балтия, высота над уровнем моря 204 м. Ближайшие деревни к востоку — Горшково и Котово, к северу — Крючково, по другим направлениям — леса.

В деревне находятся примыкающие к Новорижскому шоссе завод Coca Cola и крупный логистический центр «Кулон-Истра», где располагаются в том числе склады Major и «Азбуки вкуса».

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Давыдовское на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра